Bjerndrup er et stednavn, der findes flere steder:
 Bjerndrup (Gørding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gørding Sogn – i Esbjerg Kommune (indtil 2006 i Bramming Kommune)
 Bjerndrup (Aabenraa Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kliplev Sogn – i Aabenraa Kommune (indtil 2006 i Lundtoft Kommune)
 Bjerndrup (Tønder Kommune) – en bebyggelse i Nørre Løgum Sogn – i Tønder Kommune (indtil 2006 i Løgumkloster Kommune)
 Bjerndrup (Stepping Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stepping Sogn – i Kolding Kommune (indtil 2006 i Christiansfeld Kommune)
 Bjerndrup (Sydslesvig) – tysk navn Behrendorf, nordfrisisk navn Bjarntoorp – en by og sogn i Amt Fjolde i Nordfrislands Kreds, 15 km nordøst for Husum (Slesvig)